Наслег

 Наслег в Якутии — сельское общество, посёлок.
 Наслег — единица крестьянской повинности в пользу чинов управления.